Кадерејта де Монтес има више значења:

 Општина Кадерејта де Монтес (Керетаро), општина у савезној држави Керетаро у Мексику
 Кадерејта де Монтес (Кадерејта де Монтес, Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику